Le terme Espace de Lesbegue peut désigner:
Espace Lp, un espace spécial de Banach.
Espace probabilisé standard, un espace de probabilité non-pathologique.